Brants est un patronyme porté notamment par :

 Anton Brants (1805-1862), zoologiste néerlandais ;
  (1912-1982), homme politique belge ;
  (1924-2006), artiste américain ;
 Elsa Brants (1975-), scénariste, dessinatrice et coloriste française de bande dessinée ;
  (1853-1929), biologiste néerlandais ;
 Victor Brants (1856-1917), historien, économiste et sociologue belge.